Radoslaw Kowalczyk (1973), calciatore polacco
Radoslaw Kowalczyk (1986), calciatore polacco